

Patronyme 

 Samuel de Champlain, un explorateur et géographe français, fondateur de la ville de Québec
 Jacques de Champlain, un scientifique, médecin et professeur québécois pionnier dans la recherche sur le système nerveux.

Toponyme

France
 Vergers de Champlain  : Coeuillette de fruits et legumes, situes en partie dans la cuvette de Champlain, jouxtant la route nationale 4,  sur la commune de la queue en Brie

États-Unis
 Champlain, une ville du comté de Clinton, dans l'état de New York.
 Champlain, un village du comté de Clinton, dans l'état de New York.
Lac Champlain, situé entre les états du Vermont et de New York, et la province de Québec

Canada 
 Rivière Champlain coulant sur la rive Nord du fleuve Saint-Laurent, au Québec ;
 Champlain, municipalité canadienne du Québec ;
 le comté de Champlain, ancien comté canadien du Québec dissous en 1982 ;
 Champlain, ancien district électoral de l'Assemblée législative de la province du Canada, ayant existé de 1841 à 1867 ;
 Champlain, circonscription électorale provinciale du Québec ;
 Champlain, ancienne circonscription électorale fédérale ;
 Champlain,un des huit districts de Salaberry-de-Valleyfield ;
 Saint-Maurice—Champlain, circonscription électorale fédérale ;
 MRC Champlain, municipalité régionale de comté du Québec dissoute le  (voir Longueuil) ;
 Pic Champlain, le plus haut sommet du parc national du Bic ;
 Lac Champlain, situé entre la province de Québec et les états du Vermont et de New York ;
 Vallée du lac Champlain, une région dans les États du Vermont et de New York ;
 Mer de Champlain, une mer temporaire à la fin de la dernière glaciation dans la région de Ottawa-Québec ;
 Promenade Samuel-De Champlain, un parc dans la ville de Québec ;
 Rivière Champlain, en Mauricie, au Québec ;
 Seigneurie de Champlain ;
 Champlain, un district électoral de la Chambre d'assemblée du Bas-Canada ayant existé de 1830 à 1838.

 Parc provincial Samuel de Champlain, parc provincial de l'Ontario
 Champlain, canton canadien de l'Ontario

 Mont Champlain, sommet du Nouveau-Brunswick
 Place Champlain, centre commercial situé au Nouveau-Brunswick

Autre 
 École secondaire Samuel-De Champlain, École secondaire de Québec, Québec, Canada
 Collège régional Champlain ou Champlain Regional College, un CÉGEP de langue anglaise possédant des campus à Longueuil, Québec et Sherbrooke
 Coupe d'Improvisation Champlain de Laval, tournoi d'improvisation théâtrale
 Champlain est un film québécois de Denys Arcand (1963)
 La classe Champlain est une classe de navires de la Marine française.
 Deux navires de la Marine française ont porté le nom de .
 Le Champlain est le nom d'un paquebot français.
 Le Le Champlain est un navire d’expédition de la compagnie Ponant lancé en 2018.
 Le Mail Champlain est un centre commercial situé à Brossard sur la Rive-Sud de Montréal au Québec.

Voir aussi 
  est le nom porté par deux ponts au Canada
  est le nom de plusieurs lieux dans la Ville de Québec.